Синополи:

 Синополи — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.
 Синополи, Джузеппе (1946—2001) — итальянский дирижёр и композитор.